literatuur
 letteren (wetenschap), een wetenschappelijk vakgebied
 stripboekbelettering: het aanbrengen van letters in tekstballonnen
 een archaïsch meervoud van letter